Termenul bacalaureat se poate referi la
 examenul de bacalaureat;
 filmul Bacalaureat în regia lui Cristian Mungiu
 schița Bacalaureat de Ion Luca Caragiale.